Šišava est un toponyme qui peut désigner :
Šišava, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Šišava, une localité de Serbie située dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.